Order Dobroczynności (Afganistan)
 Order Dobroczynności (Grecja)
 Order Dobroczynności (Hiszpania)
 Order Dobroczynności (Turcja)